Дейвис може да се отнася за:
 Хора
 Анджела Дейвис (р. 1944), американска общественичка
 Бети Дейвис (1908 – 1989), американска актриса
 Джеферсън Дейвис (1808 – 1889), американски политик
 Джина Дейвис (р. 1956), американска актриса
 Джо Дейвис (1901 – 1978), английски играч на билярд
 Джон Дейвис – английски мореплавател от 17 век
 Джонатан Дейвис, пояснителна страница за няколко души с това име
 Колин Дейвис (1927 – 2013), английски диригент
 Къртис Дейвис (р. 1985), английски футболист
 Майлс Дейвис (1926 – 1991), американски музикант
 Марк Дейвис (р. 1972), английски играч на снукър
 Норман Дейвис (р. 1939), английски историк
 Реймънд Дейвис (1914 – 2006), американски физик и химик
 Стийв Дейвис (р. 1957), английски играч на снукър
 Стюарт Дейвис (р. 1971), американски музикант
 Уилям Морис Дейвис (1850 – 1934), американски геолог

 Градове в САЩ
 Дейвис (Калифорния)
 Дейвис (Оклахома)
 Окръзи в САЩ
 Дейвис (окръг, Айова)
 Дейвис (окръг, Юта)
 Купа Дейвис, състезание по тенис

Вижте също 
 Дейвис – проток Дейвис
 Дейвис – море Дейвис
 Джеферсън Дейвис (пояснение)